Okręty US Navy o nazwie USS  "Firm":
 Pierwszy "Firm" (AM-98) był trałowcem typu Adroit, który był w służbie w latach 1943-1948.
 Drugi "Firm" (AM-444) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1954-1972. Później przekazany Filipinom.

Firm